Asa - em inglês, wing

Pessoas
Li Wing Kay

Localidades

Wing (Dacota do Norte)

Veja também 
Wings

Desambiguação